Petträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Petträsket, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,  (30 ha)
Petträsket, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (22,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn